Paulíni, též pavlíni nebo paolíni je označení užívané pro členy několika náboženských organizací: 

 mniši Řádu svatého Pavla Prvního Poustevníka
 členové Společnosti svatého Pavla
 příslušníci sekulárního institutu Družina svatého Pavla

Související články 
 Paulínská rodina

Podobné názvy 
 Paulán

Externí odkazy 
 Pavlíni na iEncyklopedie.cz